František Zuman (2. říjen 1870 Bělá pod Bezdězem – 22. únor 1955 Stará Boleslav) byl vrchní finanční rada, historik a malíř.

Život 
Narozen do rodiny kožešnického mistra a později dlouholetého starosty Bělé pod Bezdězem Františka Zumana. Po vychození obecné školy v Bělé pod Bezdězem studoval mezi lety 1882–1890 na gymnáziu v Mladé Boleslavi.

Mezi lety 1890 a 1900 studoval práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze.

Pracoval jako finanční úředník státní správy v Praze-Vinohradech, Slaném, Brandýse nad Labem, v Karlíně a v závěru kariéry v pozici vrchního finančního rady v Praze-Smíchově. V roce 1930 odešel do penze a pobýval v Bělé pod Bezdězem a ve Staré Boleslavi.

Veřejné působení 

Během studií byl místopředsedou Akademického odboru Národopisné výstavy českoslovanské a starostou spolku akademiků Jungmann.

Později byl členem spolků Česká matice, Historický klub, Klub za starou Prahu a Společnost přátel starožitností. Mezi lety 1897–1912 a od roku 1926 (min. do roku 1930) byl ve výboru Společnosti přátel starožitností, od roku 1927 jejím místopředsedou. Od roku 1898 byl členem výboru Sjezdu pro ochranu památek.

V Bělé pod Bezdězem působil od roku 1906 jako předseda Musejní rady okresu Bělského a v roce 1912 se zasadil o založení Musea soudního okresu Bělského. Z jeho podnětu umístila roku 1923 muzejní rada pamětní desku na rodném domě historického spisovatele Karla Tieftrunka na náměstí v Bělé. Rovněž inicioval umístění pamětní desky v roce 1930 u hradu Bezděz připomínající Karla Hynka Máchu (po německém záboru deinstalována, znovuodhalena za Zumanovy účasti v roce 1946). Po založení vlastivědného časopisu Bezděz v roce 1930 se stal jedním z hlavních spolupracovníků. V roce 1933 byl zvolen dopisujícím členem Královské české společnosti nauk.

Dne 24. září 1950 přednesl Zuman projev při odhalení pomníku Emanuela Purkyně na náměstí v Bělé pod Bezdězem.

Zemřel roku 1955 ve Staré Boleslavi. Pohřben byl v Urnovém háji strašnického krematoria.

Dílo 

Zuman se ve svém díle zabýval regionální historií, archeologií, historií výroby papíru a skla. Z díla výtvarného lze jmenovat obrazy a skicy památek pro bělské muzeum, stejně jako olejomalbu - kopii obrazu Albrechta z Valdštejna. Navrhl rovněž novorenesanční vrata osazená do renesančního portálu radnice v Bělé pod Bezdězem.

Krom níže uvedených děl publikoval desítky studií mj. do periodik Mladoboleslavské listy, Meziaktí Národního divadla, Časopis Společnosti přátel starožitností, Obzor praehistorický, Věstník okresu bělského, Národní listy, Národní politika, Věstník Klubu za Starou Prahu, Zlatá Praha, Časopis Musea českého, Památky archeologické, Český časopis historický, Venkov, Topičův Sborník, Od Ještěda k Troskám, Boleslavan, Věstník Technického musea.

Monografie 

 Českobratrská tiskárna v Bělé, 1912
 Manufaktura v Bělé, 1912
 České filigrány XVII. století, 1927, 1930, 1931
 Papírny Starého města Pražského, 1927
 Papírna trutnovská, 1931
 České filigrány XVIII. století, 1932
 Kníže demokrat (vzpomínka k stému výročí narození JUDra Rudolfa z Thurn-Taxisů), 1933
 České filigrány z první polovice XIX. století, 1934
 Papírna v Dolní Polici, 1934
 Pootavské papírny, 1934
 Švédský tábor v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi, 1934
 Posázavské papírny, 1936
 České granáty. Příspěvek k dějinám jejich těžení, 1937
 Nově objevené znaky papírnické, 1937
 Výrobní technika papíru a její vývoj, 1937
 Sklárna Nová Huť na zákupském panství, 1938
 Filigrány, jejich vývoj a význam, 1939
 Podkrkonošské papírny, 1940
 Zjištění data narození archeologa Václava Krolmuse, 1941
 Knížka o papíru, 1947

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Čeští historikové
Čeští malíři 20. století
Narození v roce 1870
Narození 2. října
Narození v Bělé pod Bezdězem
Úmrtí v roce 1955
Úmrtí 22. února
Úmrtí ve Staré Boleslavi
Pohřbení v Urnovém háji Krematoria Strašnice
Muži
Čeští malíři 19. století